Benevento – comune italiano della Campania
 Benevento – antica città e diocesi africana
 Benevento Calcio – società calcistica di Benevento
 Virtus Benevento Calcio a 5 – società di calcio a 5 di Benevento
 Marco Benevento – cantautore statunitense

Pagine correlate 
 Bénévent